Das Damendoppel der French Open 1996 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidigerinnen waren Gigi Fernández und Natallja Swerawa. Das Finale bestritten Lindsay Davenport und Mary Joe Fernández gegen Gigi Fernández und Natallja Swerawa, das Davenport und Fernández in zwei Sätzen gewann.

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
1996